Густаво Виера (): Виера, Густаво (род. 1995) — парагвайский футболист.
 Виера, Густаво (род. 2000) — уругвайский футболист.